Турнир по кёрлингу на зимней Универсиаде 2009 года прошёл с 18 по 28 февраля в китайском городе Харбин. Кёрлингисты (и мужчины, и женщины) разыграли награды Универсиады 3-й раз в истории. Все матчи турнира прошли на арене «Heilongjiang Skating Gym».

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят напрямую в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в плей-офф.

Тай-брейк 
  3:5

Плей-офф

Итоговая квалификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят напрямую в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

Тай-брейк 
  8:5

Плей-офф

Итоговая квалификация

Ссылки 
 Мужской турнир — Кёрлинг на зимней Универсиаде 2009 на сайте ВФК
 Женский турнир — Кёрлинг на зимней Универсиаде 2009 на сайте ВФК

Зимняя Универсиада 2009
2009
Зимняя Универсиада 2009
2009 год в кёрлинге